Het seizoen 2018/19 van RKC Waalwijk was het 35ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB-beker.

Selectie 2018/19

Keuken Kampioen Divisie

Wedstrijden

Play-offs

KNVB-beker

Referenties 

Nederlandse voetbalclub 2018/19
2018